

Силвенія — місто, штат Алабама
 Силвенія — місто, штат Джорджія
 Силвенія — місто, штат Огайо
 Силвенія — місто, штат Пенсільванія
 Силвенія Тауншип — селище в окрузі Поттер, штат Пенсильванія